Osoby:
 Hartmut Soell – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Sol
 Söll